Alta Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Alta Township (Kansas)
 Alta Township (North Dakota)